Езиково семейство се нарича съвкупност от езици, свързани с общия си произход от един праезик, което обуславя наличието на известни сходства в речниковия запас и граматиката на тези езици. Обикновено езиковите семейства се разделят на по-малки филогенетични единици, наречени езикови групи. Така например индоевропейското езиково семейство се разделя на множество групи, най-големите от които са германската група, славянската група и италийската група.

Праезик 

Обикновено праезикът на дадено езиково семейство не е добре познат, тъй като при повечето езици писменост не се е използвала. За сметка на това има добре познати праезици на езикови подгрупи, като например старогръцки и латински. Когато езикът не е добре познат, за реконструирането му се използва т.нар. сравнителен метод, разработен за първи път от Август Шлайхер през 19 век. Така например е реконструиран праславянският език.

Списък на езиковите семейства по Етнолог 
В петнадесетото издание на справочника Етнолог е предложен следният списък на езиковите семейства (в скоби е показан броят на езиците в семейството):

Вижте също 
Родословно дърво на езиците